La date de sortie d'un film est la date à laquelle le propriétaire d'un film terminé donne l'autorisation que le film soit projeté en public. La projection peut avoir lieu dans des salles ou à domicile. La détermination de la date de sortie d'un film fait partie du processus de commercialisation du film. La sortie du film peut être étendue ou limitée. 

Le processus peut consister à trouver un distributeur de films. La commercialisation d'un film peut impliquer que le film soit présenté lors d'un festival ou d'une foire afin d'attirer l'attention de distributeurs.

Articles connexes 
 Sortie limitée

Technique cinématographique